Poussin et Poussif est une série de bande dessinée scénarisée par René Goscinny et dessinée par Albert Uderzo en 1957-1958.

Origines 
Arrivé au Journal Tintin en 1956, René Goscinny fournit beaucoup de scénarios à la revue. Une fois intégré à l'équipe d'auteurs du journal, il recommande Albert Uderzo à la rédaction. L'année 1957 est très productive pour les auteurs, qui livrent, à l'époque, beaucoup de travaux de commandes, dans Tintin ou ailleurs : Goscinny scénarise pas moins de quinze séries de bande dessinée différentes. Uderzo explique par la suite :  Goscinny présente Uderzo à André Fernez, le rédacteur en chef du journal, qui lui commande des planches humoristiques. Poussin et Poussif constitue donc la première bande dessinée publiée par les deux auteurs ensemble dans le Journal Tintin. Les trois histoires courtes qui composent la série aident le duo Goscinny-Uderzo à passer à la vitesse supérieure : appréciées des lecteurs, les histoires suscitent également l'enthousiasme d'André Fernez, lequel apprécie tant le dessin d'Uderzo qu'il demande à Goscinny de travailler sur une histoire à suivre qui serait illustrée par ce dernier. Les deux auteurs en profitent pour relancer Oumpah-Pah, l'un de leurs vieux projets en commun, et créer leur première série d'histoires longues.

Les trois histoires de Poussin et Poussif paraissent respectivement dans Tintin en août et , puis en avril 1958. Elles ne seront publiées en album qu'en 1998, dans Les Archives Goscinny (tome I).

Synopsis 
Poussin est un bébé intrépide que le chien Poussif doit surveiller en l'absence de ses parents. Mais l'enfant n'a qu'une chose dans la tête : s'enfuir. Le chien se rue alors à sa poursuite en risquant souvent sa vie pour lui puis, une fois qu'il l'a ramené en lieu sûr, les parents reviennent et croient que Poussif n'a pas été sage...

Histoires 
La série est composée de trois histoires différentes :

 Poussin et Poussif
 Synopsis : les parents de Poussin confient leur bébé au chien Poussif pendant sa sieste. Mais le bébé s'échappe ensuite de son landau, sort de la maison, et part dans la rue, tandis que Poussif le poursuit pour éviter un malheur et le ramener à la maison.
 
 Poussin, Poussif et Frédérique
 Synopsis : Madame Duval, une amie de la maman de Poussin, vient rendre visite à cette dernière, avec son bébé, une petite fille nommée Frédérique. Celle-ci et Poussin commencent par se battre, puis deviennent amis et provoquent des catastrophes dans la maison, tandis que Poussif tente de les rattraper.

 Poussin, Poussif et la chasse.
 Synopsis : Les parents de Poussin emmènent leur chien Poussif à la chasse, emmenant Poussin qu'ils laissent à l'arrière de la voiture. Mais Poussin s'échappe du véhicule et part jouer avec les animaux de la forêt, ce qui oblige Poussif à lui courir après.

La première histoire se compose de trente-deux cases, tandis que les deux dernières n'en ont que trente.

Personnages 
 Poussin, le bébé qui cherche tout le temps à s'enfuir.
 Poussif le dogue allemand, chien fidèle à sa mission mais qui se fait gronder à la place du bébé.
 Madame Duval, la maman de Frédérique qui confie sa petite fille à Poussif le temps d'un après-midi, dans l'histoire Poussin, Poussif et Frédérique.
 Frédérique, la petite fille de Madame Duval, qui passe l'après-midi chez Poussin et fait les quatre-cent coups avec son ami, dans l'histoire Poussin, Poussif et Frédérique.
 Et enfin, les parents de Poussin qui, sans être nommés, ont un rôle important dans l'histoire. On ne voit que leurs jambes, comme si on avait une taille de bébé (un peu comme dans les dessins animés de la série Les Muppet Babies). Ce sont eux qui confient leur bébé à Poussif et qui le grondent en revenant. La maman apparaît dans les trois histoires, tandis que le père n'apparaît pas dans Poussin, Poussif et Frédérique. C'est la maman qui parle dans les deux premières histoires tandis que dans la troisième, Poussin et Poussif à la chasse, c'est le papa qui, en tenue de chasse, se met à sermonner sévèrement son chien.

Liens internes 
 Liste des personnages de bande dessinée inventés par René Goscinny.
 Séries éphémères de Tintin

Sources 
 Les Archives Goscinny, Tome I, Vents d'Ouest, 1998.

Notes et références 

Poussin et Poussif
Les Archives Goscinny
Bande dessinée d'Uderzo